In 1939 werd het negentiende Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. Er werden regionale competities gespeeld en de kampioenen ontmoetten elkaar in de finaleronde die gespeeld werd van 12 november 1939 tot 28 januari 1940. Ook dit jaar namen Internacional en Grêmio niet deel aan de amateurcompetitie omdat ze voor het profstatuut gekozen hadden. Rio-Grandense werd kampioen.

Voorronde
Na gelijkspel werden verlengingen gespeeld, score tussen haakjes weergegeven.

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 1939